Esistono più comuni francesi con questo nome

Osmoy – Cher
Osmoy – Yvelines